Der Begriff Granola steht für

 Granola (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Knuspermüsli, mit Zucker oder Honig gebackene Haferflocken